GBM, sigle composé des trois lettres G, B et M, peut faire référence à :
 Grand Besançon Métropole ;
 glioblastome multiforme, une maladie ;
 génie biomédical, un domaine scientifique pluridisciplinaire des technologies appliquées à la santé ;
 graduat en biologie médicale, une étude supérieure de type non universitaire ;
 Game Boy Micro, une des nombreuses consoles de Nintendo ;
 Green Belt Movement, un mouvement écologiste et démocratique créé par Wangari Muta Maathai ;
 Guerre, Blindés et Matériels, un magazine bimestriel spécialisé sur l'armée française de 1914 à 1940 ;
 , un système de gestion de tampons mémoire utilisé notamment par Mesa 3D et Ozone, le système de fenêtrage de Google Chrome OS et Chromium OS.

GBM est un code qui peut signifier :
 Île de Man, selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques ;
 , en Somalie, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code